Stengårdshult kan syfta på:

 Stengårdshults socken – en socken i Småland
 Stengårdshults landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1951
 Stengårdshults församling – en tidigare församling i Skara stift –2010
 Stengårdshults kyrka – en kyrkobyggnad i kyrkbyn Stengårdshult
 Stengårdshult – kyrkbyn i Stengårdshults socken
 Stengårdshults distrikt – ett distrikt i Gislaveds kommun och Jönköpings län 2016–